Kombinacja mężczyzn podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1948 w Sankt Moritz została rozegrana w dniach 2-4 lutego. Bieg zjazdowy odbył się na trasie Corviglia na stokach Piz Nair, slalom na trasie na stokach Piz Suvretta. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Francuz Henri Oreiller, srebro wywalczył Szwajcar Karl Molitor, a brąz zdobył kolejny reprezentant Francji - Henri Oreiller. Po tych igrzyskach kombinacja wypadła z programu olimpijskiego, do którego oficjalnie wróciła dopiero czterdzieści lat później, podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1988. 

W 1948 roku w skład kombinacji wchodził bieg zjazdowy oraz slalom. Do wyniku łącznego zaliczono wyniki zjazdu rozegranego 2 lutego, jednak slalom został rozegrany osobno (nie wykorzystano wyników slalomu otwartego).

Wyniki

Zjazd

Slalom

Wyniki końcowe

Bibliografia 
  
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1948